Димитър Кацаров може да се отнася за:

 Димитър Кацаров (1866 – 1958), български генерал;
 Димитър Кацаров (1881 – 1961), български педагог;